Molin Nuovo ima više značenja:
 Molin Nuovo, Arezzo
 Molin Nuovo, Firenze
 Molin Nuovo, Pistoia